Michel Picard (1931-), écrivain français ;
 Michel Picard (1934-1999), céiste français ;
 Michel Picard (1954-), rameur d'aviron français ;
 Michel Picard (1960-), homme politique canadien ;
 Michel Picard (1969-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michel Picard, journaliste canadien.